S106 ou S.106 peut faire référence à:
 Die Ideale (S.106), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 HMS Splendid (S106), un sous-marin nucléaire de la Royal Navy.